Francesco Frigimelica il Giovane – pittore italiano
 Francesco Frigimelica il Vecchio – pittore italiano
 Gerolamo Frigimelica – architetto, librettista e poeta italiano
 Pompeo Frigimelica – pittore italiano